Такмичње у трчању на 800 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 13. 14. и 16. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, бранила је Линдси Шарп из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 такмичарки из 21 земље.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичарки у трци на 800 метара 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
|1.|| Јекатарина Поистогова||  || 1:58,55 || 30. мај||4. СРЛ
|-
|2.|| Светлана Карамашева ||  || 1:58,70 || 17. јул||6. СРЛ 
|-
|3.|| Светлана Рогозина||  || 1:59,54 || 24. јул||13. СРЛ
|-
|4.|| Марина Арзамасава||  || 1:59,65 || 17. јун||14. СРЛ 
|-
|5.|| Линси Шарп|| || 1:59,67 || 3. јул||15. СРЛ 
|-
|6.|| Џесика Џад||  || 1:59,77 || 12. јун||18. СРЛ
|-
|7.|| Олга Љвова ||  || 1:59,86 || 12. јун||19. СРЛ
|-
|8.|| Ленка Масна||  || 1:59,93  || 17. јун||20. СРЛ
|-
|9.|| Сифан Хасан||  || 1:59,95 || 17. јун||21. СРЛ
|-
|10.|| Ранел Ламот||  || 2:00,06 || 18. јул||23. СРЛ
|-
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

 Освајачи медаља 

 Квалификациона норма 

 Сатница 

 Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки у трци на 800 метара са њиховим личним рекордом, најбољим резултатом у сезони 2014 и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

 Резултати 
 Квалификације 
За полуфинале су се пласирале по три пропласиране из сваке од 4 квалификационе групе (КВ) и 4 према постигнутом резултату.(кв)

 Полуфинале 
За финале су се пласирале по три првопласиране издве полуфиналне групе (КВ) и две према постигнутом резултату.(кв''')

Финале

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 800 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном